Никола́й Пого́дин:
 Погодин, Николай Кузьмич (1921—1977) — Герой Советского Союза.
 Погодин, Николай Николаевич (1930—2003) — советский и российский актёр театра и кино.